Carner ist der Familienname folgender Personen:

 Loyle Carner, britischer Grime-Rapper
 Mosco Carner (1904–1985), österreichisch-britischer Musikologe und Musikkritiker